Tätlichkeit bezeichnet

 Tätlichkeit (Strafrecht)
 Tätlichkeit (Sport)